Per Enrico Marini si può intendere:

Enrico Marini (fumettista)
Enrico Marini (calciatore)
Enrico Marini, personaggio di Resident Evil
Enrico Marini (attore)